Letka est un toponyme qui peut désigner :
Letka, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Tomislavgrad, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
la Letka, une rivière de Russie, affluent de la Viatka.